Горни-Брег (, ) — село в Сербии, в общине Сента, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1889 жителей (по переписи 1991 года — 2167 жителей).

Демография 
В селе Горни-Брег в 2002 году проживало 1497 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,6 лет (40,1 года у мужчин и 41,1 года у женщин). В селе есть 739 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,56.

Село главным образом населено венграми, по результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины